Il disprezzo può riferirsi a:

Il disprezzo (romanzo), romanzo di Alberto Moravia del 1954
Il disprezzo (film), film di Jean-Luc Godard del 1963 tratto dal romanzo